Lwanga ist der Familienname folgender Personen:

 Cyprian Kizito Lwanga (1953–2021), ugandischer Geistlicher, Erzbischof von Kampala
 John Magiriba Lwanga (* 1982), deutscher Sänger
 Karl Lwanga (1865–1886), ugandischer Märtyrer